Easington (Durham), een plaats in het Engelse district Easington
 Easington (district), een district in het Engelse graafschap Durham
 Easington (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Easington (Lancashire)
 Easington (Northumberland)
 Easington, North Yorkshire